zenuw; een onderdeel van het zenuwstelsel
 nervositeit; overmatige alertheid van alle zintuigen 
 zenuwen (kaartspel); een kaartspel